Gone on That Bay é o primeiro álbum de estúdio do rapper Frayser Boy lançado em 26 de agosto de 2003. E produzido por DJ Paul do Three 6 Mafia,  Juicy J, Carlos "6 July" Broady.

Listas de música
Gone On That Bay	
Watchin' Me	
Nan Notha'
Young Niggaz
Bloody Murder	
I'll Bring Da Weed	
Flickin'
Pistol Playa
I Had To Get'm	
Bay Area
She Swallowed It	
Ooh Wee	
Everyday Thang	
Niggaz Wild Throwin' Bowz	
Walk A Mile
Wish A Mutha Would	
Closed Mouth	
Hydro Weed	
Chewin'	
Dog Azz Nigga	
H.C.P.
Coming Attractions

Ligações externas
 Frayser Boy on Discogs

Álbuns de gangsta rap
Álbuns de 2003
Álbuns de soul
Álbuns de rap
Álbuns de Frayser Boy